Мијер и Норијега има више значења:

 Општина Мијер и Норијега (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мијер и Норијега (Мијер и Норијега, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику